nomada – inaczej koczownik
 Nomada – singel Katarzyny Nosowskiej
 Nomada – węgierski zespół muzyczny